Grand Prix Wielkiej Brytanii 1997 (oryg. RAC British Grand Prix) – 50. Grand Prix Wielkiej Brytanii, 48 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako dziewiąta w sezonie 1997 po raz 33. na torze Silverstone. W odbywającym się 13 lipca 1997 roku wyścigu zwycięstwo odnióśł, startujący z pole position, Jacques Villeneuve

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Wielka Brytania
1997
1997 w Anglii